Жоэль Шеналь (, род. , Мутье, Савойя, Франция) — французский горнолыжник, призёр Олимпийских игр, победитель этапа Кубка мира. Специалист слаломных дисциплин. 

В Кубке мира Шеналь дебютировал 19 ноября 1995 года, в декабре 1999 года одержал свою единственную в карьере победу на этапе Кубка мира в гигантском слаломе. Кроме этого имеет на своём счету имеет 3 попадания в тройку лучших на этапах Кубка мира, все в гигантском слаломе. Лучшим достижением в общем зачёте Кубка мира, является для Шеналя 22-е место в сезоне 1999/00. 

На Олимпийских играх 1998 года в Нагано, занял 8-е место в слаломе, кроме того стартовал в гигантском слаломе, был 13-м после первой попытки, но был дисквалифицирован по итогам второй попытки.

На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, стал 21-м в гигантском слаломе.

На Олимпийских играх 2006 года в Турине, завоевал серебряную медаль в гигантском слаломе, 0,07 секунды уступив чемпиону австрийцу Бенджамину Райху и 0,09 секунды опередив ставшего третьим другого австрийца Хермана Майера.

За свою карьеру участвовал в пяти чемпионатах мира, лучший результат 9-е место в гигантском слаломе на чемпионате мира 2003 года в Санкт-Морице.

Завершил спортивную карьеру в 2010 году. Использовал лыжи и ботинки производства фирмы Fischer.

Победы на этапах Кубка мира (1)

Ссылки 
 
 

Родившиеся в департаменте Савойя
Горнолыжники Франции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года